Список видов муравьёв рода Tetramorium. Данный список включает около 400 видов одного из крупнейших родов муравьёв (Tetramorium, триба Tetramoriini, подсемейство Myrmicinae), включённых  в него изначально при первоописании или перенесённых в последующих ревизиях согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Род Tetramorium был впервые выделен в 1855 году австрийским мирмекологом Густавом Майром. Род включает виды, отличающиеся, в том числе, следующими признаками (см. фотографии):

A-D

E-J

K-M

N-O

P-Q

R-S

T-U

V-W

X-Z

См. также 
 Дерновый муравей — Tetramorium caespitum
 Список видов рода Camponotus
 Tetramorium microgyna

Примечания

Ссылки 
 Список мировой фауны рода Tetramorium

Tetramorium
Tetramorium